Clacton-on-Sea – miasto w Anglii, w hrabstwie Essex
 Okręg wyborczy Clacton
 Great Clacton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Clacton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex